Mužská čtyřhra Citi Open 2018 probíhala v první polovině srpna 2018. Do deblové soutěže washingtonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Henri Kontinen a John Peers, kteří podlehlii v úvodním kole Kolumbijcům Juanu Sebastiánu Cabalovi a Robertu Farahovi.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený britsko-brazilský pár Jamie Murray a Bruno Soares, který ve finále zdolal americko-francouzskou dvojici Mika Bryana s Édouardem Rogerem-Vasselinem. Po dvousetovém průběhu 3–6 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–4]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali osmou společnou trofej, respektive druhou v sezóně se zápasovou bilancí 26–12 v roce 2018. 32letý Murray vybojoval dvacátý první deblový titul na okruhu ATP Tour a pro 36letého Soarese to bylo dvacáté osmé takové turnajové vítězství. Bryan s Rogerem-Vasselinem odehráli první společný turnaj.

Nasazení párů 

  Oliver Marach /  Mate Pavić (1. kolo)
  Henri Kontinen /  John Peers (1. kolo)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Citi Open 2018